Паша — титул в Османській імперії
 Па́ша — трава на пасовищі (на корені і скошена), що служить кормом для худоби
 Па́ша — інша назва пасовища
 Паша — петля-аркан групи божеств в індуїзмі
 Паша — зменшувальна форма імені Павло

Топонім 

Паша — російський топонім:
 Паша — село у Волховському районі Ленінградської області
 Паша — залізнична станція у Волховському районі Ленінградської області
Річки
 Паша — річка в Ленінградській області, притока Свірі
 Паша — річка в Пінезькому районі Архангельської області, притока Нирзи
 Паша — річка в Пінезькому районі Архангельської області, притока Шилмуші

Прізвище 

 Паша Давид Бабакаєвич (1898—1944) — артилерист, учасник Другої Світової війни
 Шуджа Ахмед Паша ( 1952) — генеральний директор пакистанської міжвідомчої розвідки
 Юліана Паша ( 1980) — албанська співачка, учасниця Євробачення

Див. також 
 Ахмед-паша

Примітки